gmina Kąty Wrocławskie – gmina miejsko-wiejska, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie

dawne gminy:
 gmina Kąty – gmina wiejska, powiat zamojski, gubernia lubelska
 gmina Kąty – gmina wiejska, powiat bielski, woj. białostockie
 gmina Kąty – gmina wiejska, powiat grójecki/piaseczyński, woj. warszawskie